Kerkhoven – comune del Minnesota
11432 Kerkhoven – asteroide